Mistrzostwa Austrii w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o tytuł mistrza Austrii w skokach narciarskich, odbyły się w dniach 5-6 października 2013 roku w Stams na skoczni Brunnentalschanzen oraz w Innsbrucku na skoczni Bergisel.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Austrii na skoczni normalnej K-105 i dużej K-120. Złoty medal na skoczni normalnej jak i na dużej zdobył Andreas Kofler. Srebrny medal wywalczył Michael Hayböck, a brązowy Manuel Fettner. W zawodach rozgrywanych na dużym obiekcie drugie miejsce wywalczył Gregor Schlierenzauer, a trzeci był Michael Hayböck.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 105 (05.10.2013)

Konkurs indywidualny na skoczni K 120 (06.10.2013)

Bibliografia 
 Wyniki skocznia normalna
 Wyniki skocznia duża

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013
2013 w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku